L’aarayeche est une variante des cornes de gazelle ; c'est une pâtisserie algéroise en forme d'hélice à trois pales courbées à leurs extrémités avec une pâte fondante farcie d'une pâte d'amande parfumée à la cannelle et à l'eau de fleur d'oranger et enrobé d'un glaçage royal citronné.

Références 

Pâtisserie